Сьрода-Велькопольска:

 Сьрода-Велькопольска — город в Польше, входит в Великопольское воеводство, Сьрёдский повят.
 Сьрода-Велькопольска — гмина (волость) в Польше, входит в Сьрёдский повят, Великопольское воеводство.